Уральско-юкагирские языки — гипотеза, согласно которой две языковых семьи северной Евразии — уральская и юкагирская имеют генетическое родство между собой и объединяются в одну семью более высокого уровня. Уральские языки распространены на территории России, Венгрии, Финляндии, Эстонии. Юкагирские языки — небольшая семья в Северо-Восточной Сибири.

Положение юкагирских языков относительно уральских не до конца выяснено. Так, Е. А. Крейнович в разные периоды работы сближал юкагирский язык то с самодийскими языками, то с финно-угорскими. Наилучшее обоснование теория урало-юкагирского родства получила в работах И. А. Николаевой, в которых сравниваются друг с другом уральская реконструкция и реконструированное автором протоюкагирское состояние.

Сравнительное изучение юкагирской лексики, предпринятое Е. А. Крейновичем ещё в 1950-е годы, позволяет говорить о том, что лексика юкагирского языка обнаруживает такие параллели с тунгусо-маньчжурскими языками, которые нельзя считать заимствованиями из эвенского языка; некоторые юкагирско-тюркские и юкагирско-монгольские параллели не объясняются как поздние заимствования из якутского языка, в юкагирском языке выявляются также лексические параллели с другими языками алтайской семьи. Это может быть объяснено тем, что юкагирские языки могут быть переходной формой от уральских языков к алтайским, в рамках ностратической макросемьи.

Критика 
Анте Айкио считает, что нет чётких лексических доказательств генетической связи между уральскими и юкагирскими языками, и что регулярные звуковые соответствия между двумя праязыками не могут быть установлены. Большинство уральско-юкагирских лексических сравнений, предложенных ранее, кажутся ему случайными сходствами либо заимствованиями, произошедшими в результате контактов между прасамодийцами и праюкагирами. По мнению В. В. Напольских, такая позиция «носит агрессивно-гиперкритический характер и представляет собой типичный пример реакции „традиционного“ лингвиста на макрокомпаративистскую гипотезу».

См. также 
 Урало-сибирские языки

Примечания

Литература 
 Крейнович Е. А. Юкагирский язык. -, 1958.
 Крейнович Е. А. Исследования и материалы по юкагирскому языку. Л., 1982.
 Николаева И. А. Проблема урало-юкагирских генетических связей. Автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1988.
 Фольклор юкагиров Верхней Колымы: хрестоматия. Ч. 1-2. Якутск, 1989.
 Aikio Ante. The Uralic-Yukaghir lexical correspondences: genetic inheritance, language contact or chance resemblance?

Ссылки 
 Уральские и юкагирский языки
 Урало-сибирская языковая общность

Гипотетические макросемьи
Уральские языки
Юкагирские языки